Pézilla puede hacer referencia a dos comunas francesas del departamento de los Pirineos Orientales:

 Pézilla-de-Conflent;
 Pézilla-la-Rivière.